Cerchiara di Calabria – comune della provincia di Cosenza
 Cerchiara – frazione di Rieti
 Cerchiara – frazione di Isola del Gran Sasso d'Italia in provincia di Teramo
 Cerchiara – miniera ligure di Borghetto di Vara in provincia della Spezia